La saison 1964-1965 du Championnat des Pays-Bas de football est la  de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les seize meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Feyenoord Rotterdam qui termine en tête du championnat cette année. C'est le  de champion des Pays-Bas de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football 1964-65 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
1964 aux Pays-Bas
1965 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Pays-Bas